Babuška može značiti:

 Babuška - tradicionalna ruska igračka
 Babuška (riba) - slatkovodna riba
 Gospođa Babuška - nepoznata žena koja je mogla fotografirati događaje koji su se dogodili na mjestu Dealey Plaza u Dallasu, kad je u atentatu 22. studenog 1963. ubijen predsjednik Kennedy.